

Carriera

Club
Cresciuto nelle giovanili del Milan nel 2004 è passato in prestito al , prima di vestire le maglie di Sansovino e Sansepolcro. È stato poi in forza al Forte dei Marmi e alla Rivarolese ed ha militato successivamente nelle file del , del Bellaria e del Crotone. Con questa maglia ha debuttato in Serie B, subentrando a Ciro Ginestra nel pareggio per 1-1 contro il Torino. È tornato poi al Casale, con la formula del prestito. Nel 2012 si è poi trasferito in Canada, agli York Region Shooters.

Nazionale
Uccello è stato tra i convocati del campionato nordamericano Under-20 2005.

Note

Collegamenti esterni
 

Sportivi italo-canadesi